Ave, Cezar! – film braci Coenów
 Hail Caesar (singel AC/DC)